El Príncipe Alberto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (15 de marzo de 1863, Kiel, Ducado de Holstein - 23 de abril de 1948, Glücksburg, Schleswig-Holstein, Alemania) fue el quinto vástago y más joven del Duque Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y de su esposa, la Princesa Adelaida de Schaumburg-Lippe, y fue un sobrino de Cristián IX de Dinamarca. Alberto fue el abuelo del Príncipe Ernesto Augusto V de Hannover a través de su hija, la Princesa Ortrudis de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Alberto fue reconocido por un pacto de familia de 1904 como poseedor de los derechos de sucesión del Gran Ducado de Oldenburgo en caso de extinción de la línea Gran Ducal reinante.

Matrimonio e hijos 
Alberto contrajo matrimonio con la Condesa Ortrudis de Ysenburg y Büdingen (1879-1918), hija del Conde Carlos de Ysenburg (1819-1900) y Büdingen el 14 de octubre de 1906 en Meerholz, Alemania. Alberto y Ortrudis tuvieron cuatro hijos:

 Princesa María Luisa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (8 de diciembre de 1908 - 29 de diciembre de 1969), fue adoptada en noviembre de 1920 por el Duque Ernesto Gunter de Schleswig-Holstein. Desposó al Barón Rudolph-Karl von Stengal el 19 de abril de 1934 y se divorciaron el 10 de agosto de 1955, con descendencia. Desposó al Príncipe Federico Cristián de Schaumburg-Lippe el 15 de octubre de 1962.
 Príncipe Federico Guillermo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (29 de diciembre de 1909 - 6 de junio de 1940), murió en batalla a la edad de treinta años.
 Príncipe Juan Jorge de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (24 de julio de 1911 - 23 de junio de 1941), fue adoptado en noviembre de 1920 por el Duque Ernesto Gunter de Schleswig-Holstein. Murió en batalla a la edad de veintinueve años.
 Príncipe Federico Fernando de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (14 de mayo de 1913 - 31 de mayo de 1989), desposó a la Duquesa Anastasia de Mecklemburgo-Schwerin el 1 de septiembre de 1943. Tuvieron cuatro hijas.

Después de la muerte de Ortrudis, Alberto contrajo matrimonio por segunda vez con la Princesa Hertha de Ysenburg y Büdingen (1883-1972), hija del Príncipe Bruno de Ysenburg y Büdingen y la Condesa Bertha de Castell-Rüdenhausen, el 19 de septiembre de 1920 en Büdingen, Hesse, Alemania, con quien tuvo descendencia..

 Princesa Ortrudis de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (19 de diciembre de 1925 - 6 de febrero de 1980), desposó al Príncipe Ernesto Augusto IV de Hannover el 5 de septiembre de 1951, con descendencia.

Títulos y estilos 
 15 de marzo de 1863 - 19 de diciembre de 1863: Su Alteza Serenísima Príncipe Alberto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
 19 de diciembre de 1863 - 23 de abril de 1948: Su Alteza Príncipe Alberto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Generales de Prusia
Caballeros grandes cruces de honor de la Real Orden Victoriana
Nacidos en Kiel
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX